Persona non grata (lateinisch für unerwünschte Person) bedeutet

 Persona non grata, diplomatischer Begriff für eine unerwünschte Person
 Persona Non Grata, ein popkulturelles Magazin
 Persona non grata (2005), polnischer Spielfilm von Krzysztof Zanussi
 Persona non grata (2015), japanischer Spielfilm von Cellin Gluck über Chiune Sugihara
 Persona Non Grata (Album), Studioalbum der US-amerikanischen Thrash-Metal-Band Exodus (2021)